Puchar Tacht Dżamszid (1975/1976) był 3. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Taj Teheran. Nowym mistrzem Iranu został zespół Persepolis Teheran. Tytuł króla strzelców zdobył Nasser Noraei, który w barwach klubu Homa Teheran strzelił 18 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
Iran w XX wieku
1975 w Azji
1976 w Azji